K2 – szczyt w Karakorum, drugi co do wysokości szczyt Ziemi (8611 m n.p.m.)
 K2 (Alpy Ötztalskie) – szczyt w Alpach
 K-2 (mina) – wschodnioniemiecka mina przeciwpiechotna
 karabin Daewoo K2 – południowokoreański karabin szturmowy
 K2 (film) – film fabularny
 Tatra K2 – czechosłowacki tramwaj
 K2 (album) – album kieleckiego rapera Kajmana
 K2 Internet – polska agencja interaktywna
 K2 Black Panther – południowokoreański czołg podstawowy
 K2 (raper) – polski raper
 K2 – jedna z witamin K
 K2 – strategiczna gra planszowa